Rick Hughes peut faire référence à : 

 Rick Hughes (né en 1963), chanteur québécois ;
 Rick Hughes (né en 1973), joueur de basket-ball américain ;